Ledören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ledören, Korsholm, Österbotten, 
 Ledören, Malax,Österbotten,  
 Ledören (vid Börsskäret, Närpes), Österbotten, 
 Ledören (vid Pjelax, Närpes), Österbotten, 
 Ledören, Borgå, Nyland,

Se även
Lerören
Lenören

Robotskapade Finlandförgreningar